Okręty US Navy o nazwie USS "Madison", pochodzącej w pierwszych dwóch wypadkach od Jamesa Madisona, czwartego prezydenta USA, a w przypadku trzeciego od Commandera Jamesa Jonasa Madisona, który otrzymał Medal Honoru w czasie I wojny światowej:

 Pierwszy "Madison" był 14 działowym szkunerem zwodowanym w 1812 na jeziorze Ontario i służący w wojnie brytyjsko-amerykańskiej.
 Drugi "Madison" był 1 działowym (20 funtów) szkunerem typu Van Buren o wyporności 112 ton. Został zaprojektowany przez Edwarda Preble i zbudowany w 1832 dla United States Revenue Service. Jako cześć floty służył przeciw Seminolom na Florydzie w 1841 i 1842. Został zwrócony Departamentowi Skarbu, a w 1850 przekazany United States Coastal Survey.
 Trzeci "Madison" (DD-425) był niszczycielem typu Benson, który brał udział w działaniach II wojny światowej.

Madison